Mesokómi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mesokómi (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Nomós Evrytanías, 
 Mesokómi (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar